Инчкейп:
 Инчкейп (или Белл Рок) — риф у восточного побережья Шотландии, на котором в 1807—1810 годах построен маяк Белл Рок.
 Inchcape plc — британская компания, один из крупнейших в мире автодилеров.